Municipio de Greendale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greendale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Greendale (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.